Palazzolesi – abitanti di Palazzolo Acreide
Palazzolesi – abitanti di Palazzolo Milanese
Palazzolesi – abitanti di Palazzolo Vercellese
Palazzolesi – abitanti di Palazzolo dello Stella
Palazzolesi – abitanti di Palazzolo sull'Oglio